Hillingsø est un nom de famille danois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Birgitta Hillingsø (1940-), antiquaire danoise ;
 Ellen Hillingsø (née en 1967), actrice danoise ;
 Lars Hillingsø (1938–2005), créateur de mode danois.

Notes et références